Statement (englisch für „Aussage, Behauptung“) steht für:

 Statement, Element von Programmiersprachen, siehe Anweisung (Programmierung)
 The Statement, auch Am Ende einer Flucht – The Statement, kanadisch-französisch-britisches Filmdrama (2003)

Siehe auch: